Konno est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Akira Konno (né en 1974), footballeur japonais ;
 Akitsugu Konno (1944-2019), sauteur à ski japonais ;
 Asami Konno (née en 1987), chanteuse puis animatrice de télévision japonaise ;
 Ford Konno (né en 1933), nageur américain ;
 Hideki Konno (né en 1965), créateur de jeu vidéo japonais ;
 Kanako Konno (née en 1984), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Tomoko Konno (née en 1965), musicienne japonaise ;
 Yasuyuki Konno (né en 1983), footballeur japonais.

Patronyme japonais